|-
| 135401 - || || 13 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135402 - || || 13 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135403 - || || 13 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135404 - || || 14 d'octubre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135405 - || || 14 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135406 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135407 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135408 - || || 15 d'octubre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 135409 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135410 - || || 21 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 135411 - || || 25 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 135412 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135413 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135414 - || || 18 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135415 - || || 18 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135416 - || || 18 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135417 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135418 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135419 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135420 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135421 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135422 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135423 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135424 - || || 21 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135425 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135426 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135427 - || || 21 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135428 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135429 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135430 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135431 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135432 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135433 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135434 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135435 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135436 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135437 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135438 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135439 - || || 26 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135440 - || || 26 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135441 - || || 19 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135442 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135443 - || || 20 d'octubre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 135444 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135445 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135446 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135447 - || || 6 de novembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135448 - || || 10 de novembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135449 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135450 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135451 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135452 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135453 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135454 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135455 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135456 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135457 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135458 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135459 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135460 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135461 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135462 - || || 15 de novembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135463 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135464 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135465 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135466 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135467 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135468 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135469 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135470 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135471 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135472 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135473 - || || 18 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135474 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135475 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135476 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135477 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135478 - || || 19 de novembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135479 - || || 19 de novembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135480 - || || 19 de novembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135481 - || || 19 de novembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135482 - || || 20 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135483 - || || 17 de novembre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135484 - || || 16 de novembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 135485 - || || 8 de desembre, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 135486 - || || 8 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135487 - || || 8 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135488 - || || 7 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135489 - || || 8 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135490 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135491 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135492 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135493 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135494 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135495 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135496 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135497 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135498 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135499 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135500 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
5